Juan Díaz puede referirse a:

Personajes 
 Juan Díaz de Coca (s. XV), sacerdote español, obispo de Oviedo y Calahorra;
 Juan Díaz de Solís (c. 1470-1516), navegante español o portugués;
 Juan Díaz (1480-1549), capellán español;
 Juan Díaz (1510-1546), humanista y teólogo protestante español.
 Juan Díaz (s. XVI), escritor español;
 Juan Díaz (m. 1651), fraile y escritor salvadoreño
 Juan Díaz Sierra (1602-1662), sacerdote jesuita español;
 Juan Díaz de la Guerra (1726-1800), obispo de Mallorca y de Sigüenza;
 Juan Díaz Porlier (1788-1815), militar español;
 Juan Díaz de Garayo (1821-1881), asesino español;
 Juan Díaz Covarrubias (1837-1859), escritor mexicano; 
 Juan Díaz (1884-1924), futbolista argentino;
 Juan Díaz del Moral (1870-1948), historiador español;
 Juan Díaz Caneja (1877-1948), escritor y jurista español;
 Juan Díaz "Cuchuflito" (1939-), actor cómico argentino;
 Juan Américo Díaz (1944-2013), futbolista boliviano;
 Juan Díaz Sánchez (1948-2013), futbolista español;
 Juan Díaz (1953-), pintor español;
 Juan Díaz Sánchez (1961-), político español, alcalde de Ingenio;
 Juan Díaz Canales (1972-), historietista español;
 Juan Díaz Martínez (1975-), jugador de pádel hispano-argentino;
 Juan Díaz Pardeiro (1976-), actor español;
 Juan Díaz Prendes (1977-), futbolista español;
 Juan Díaz Dios (1981-), político peruano;
 Juan Díaz (1983-), boxeador estadounidense;
 Juan Díaz (1988-), beisbolista dominicano.
 Juan Manuel Díaz Martínez (1987-), futbolista uruguayo.

Localidades 
 Juan Díaz, corregimiento de la provincia de Panamá, Panamá.
 Juan Díaz, corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá.